Bob Charles (golfer) (*1936), Nieuw-Zeelands golfer
 Bob Charles (voetballer) (1941-2014), Engels voetbalkeeper